Palácio do Gelo Shopping é um centro comercial português, situado na zona sul da cidade de Viseu.

Aquando da sua abertura em 1996 este centro comercial dispunha de lojas, um edifício para desporto, saúde e congressos e uma pista de gelo. 

Em 2006, iniciaram-se obras para renovar o espaço, que se completarem depois de atrasos. O novo Palácio do Gelo abriu as suas portas no dia 15 de Abril de 2008, com a maioria das lojas já abertas. A sua inauguração contou com a presença de algumas figuras públicas, como Catarina Furtado, entre outras. 

Como principais atracções destacam-se uma pista de gelo, um bar em gelo e um espaço de desporto.

As lojas 
O Palácio do Gelo Shopping conta como lojas âncora o Hipermercado Auchan, Fnac, Izi, Rádio Popular, H&M, C&A e Sport Zone. O seu multiplex de cinemas tem seis salas, uma com equipamento 3D Comercial.
Aberto desde 21 de Junho de 2007, o Hipermercado Auchan dispõe de uma área de 11.500 m2, bem como os espaços de Saúde e Bem-Estar e Clube Rik & Rok.

Pisos por categoria 
Piso -2 - Forlife Desporto e Bem-Estar, Spa, Cabeleireiro, Entretenimento Infantil, Bowling e Lazer, Serviços
Piso -1 - Hipermercado, Serviços, Minus 5º Ice Lounge (Bar de Gelo) - Caffe & Bar
Piso 0  - Equipamento para o lar, Decoração, Serviços, Cultura e Parafarmácia
Piso 1  - Cultura, Moda e Acessórios, Equipamento pessoal
Piso 2  - Cinemas, Moda e Acessórios, Acessórios infantis
Piso 3  - Pista de Gelo, Restaurantes, Terraços Panorâmicos
Pisos 4/5 - Centro de I&D, Escritórios do Grupo Visabeira e Terraços

Características técnicas 
 Área de Desporto e Bem-estar com mais de 20.000 m2

Desporto e Bem-estar 
 Complexo de piscinas com piscina olímpica de 50 m e 3 piscinas 20, 12 e 8 m
 Ginásio de musculação e cardio com 1.250 m2 e mais 4 ginásios e 5 estúdios
Pista de gelo com cerca de 600 m2
 2 quadras de squash
 Saunas, banhos turcos, massagens, estética
 Cabeleireiro

ForLife Spa 
 Piscina activa / jaccuzi
 Banhos turcos, vichy, duches de aromas, hammam, saunas
 Suite de tratamentos com jaccuzi
 Massagens, tratamentos, estética
 Cabeleireiro exclusivo
 Spa Cuisine
 Entre outros

Áreas de entretenimento 
 Cinemas – 6 salas (1 sala digital e 3D comercial)
Capacidade de projecção de filmes, concertos, eventos desportivos em 3 dimensões
Polar & Brincar – Espaço de diversão, entretenimento, actividades e eventos para os mais novos, inspirado na ambiência dos pólos, com 2500 m2
 Bowling & Play Center com 1600 m2
 Bar de Gelo/ Café e Bar com um total de 1500 m2

Área de restauração 
 Pátio de restauração com mais de 5000 m2
 Esplanada interior panorâmica com 700 m2
 2 Terraços panorâmicos com 9000m2

Notas e Referências 

Palácio do Gelo Shopping - www.palaciodogelo.pt
Promotor: Visabeira

Centros comerciais de Viseu
Fundações em Portugal em 1996